Иво Иванов може да се отнася за някой от следните българи:
 Иво Иванов (р. 1943) – химик, професор
 Иво Иванов (р. 1966) – бизнесмен
 Иво Иванов (р. 1974) – журналист, разказвач, треньор
 Иво Иванов (р. 1985) – футболист (защитник)
 Иво Иванов – футболист (полузащитник), роден в Плевен